Saccorhytus coronarius — вид вымерших водных беспозвоночных животных из группы Линяющие, ранее относился к вторичноротым (Deuterostomia), единственный в роде Saccorhytus и семействе Saccorhytidae.

Название рода Saccorhytus образовано от двух слов:  — «мешок» и  — «морщины»; буквально — морщинистый мешок.

По новым данным, этот вид относится к линяющим.

История изучения 
Окаменелые остатки были обнаружены в китайской провинции Шаньси совместной германо-англо-китайской экспедицией в 2017 году. Возраст находок оценивается в , поэтому Saccorhytus coronarius является одним из старейших представителей вторичноротых.

Описание  

Saccorhytus coronarius представляет из себя округлое, сферообразное существо длиной около 1—1,3 мм. Отличительной особенностью является широкий круглый рот с обрамлением из нескольких рядов бугорков («зубов»), занимающий практически половину тела животного. Наличие рядов морщинок рядом с ротовым отверстием говорит о наличии мест крепления мышц или кутикулы.
По всей площади организма были разбросаны образования в виде усечённых конусов, которые, по мнению ведущего автора работы Цзянь Хана (Jian Han), являются своего рода прототипами жаберных щелей или фарингеальных прорезей современных вторичноротых. Также есть несколько отверстий, из которых могли исходить тактильные волоски; по другой версии это поры, через которые могли выходить протоки слизи или половых гамет.
У животного не были найдены признаки ануса, что говорит о выведении непереваренных останков пищи через ротовое отверстие. Возможно, отсутствие анального отверстия связано с примитивностью и родственными связями с турбелляриями, или анус был вторично редуцирован (как у современных офиур и брахиопод). Не исключено так же и то, что неудобоваримые частицы выводились через упомянутые выше конусовидные образования вместе с излишками воды.

Палеобиология 
Вели придонный образ жизни, питаясь отмершей органикой в илу. Подобное поведение объясняет хорошую степень сохранности известных образцов — после смерти тела Saccorhytus coronarius опускались в слои с высокой степенью накопления осадков и малого содержания кислорода, что препятствовало разложению.

Систематика 
Ближайшие родственники Saccorhytus coronarius — другие кембрийские вторичноротые: ветуликолии (Vetulicolia) и Vetulocystida.

Кладограмма ниже составлена по работе Han и коллег 2017 года:

Примечания

Ссылки 
 
 .

Ссылки
[кембрийское животное оказалось не вторичноротые, а линяющим]

†
†
Фауна кембрийского периода
Фоссилии, описанные в 2017 году
Фоссилии из кембрийских отложений Китая